Со́фпорог () — посёлок в составе Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия.

Название 
Название на русском языке происходит от «Софьянгский порог», до строительства Кумской ГЭС река Софьянга была порожистой.

География 
Расположен на северо-западном берегу Топозера.

Посёлок находится на 91 км трассы 86К-127 Лоухи — Суоперя.

Памятники истории 
В 2-х км от посёлка по шоссе на Кестеньгу сохраняются:
 Братская могила советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Здесь захоронено более 300 солдат и офицеров Карельского фронта
 Братская могила 4-х советских воинов-танкистов 91-го отдельного танкового полка 26-й армии Карельского фронта, погибших 18 сентября 1944 года.

Транспорт 
Железнодорожная станция на 92 км ветки Лоухи — Пяозеро. Построена в 1960-1961 году. Пассажирское движение отсутствует. До 1990 года осуществлялись регулярные рейсы мототкатеров от пристани Софпорог до Зашейка.

Население

Культура 
Ежегодно во вторую субботу июля проводится районный праздник «День рыбака».

Экономика 
В посёлке действовал ныне закрытый рыбзавод.

Примечания

Ссылки 
 Находки в Софпороге
 Софпорог. Этнография и фольклор

Населённые пункты Лоухского района